

Тупкараган — півострів в Казахстані
 Тупкараган — мис на північному заході півострова Тупкараган

Дивись також 
 Тупкараганська затока
 Тупкараганська коса
 Тупкараганський район